Sottise (von , ‚Dummheit‘, ‚Quatsch‘ und ‚Albernheit‘) steht für:

 Unsinn, Dummheit
 Affront, Grobheit, abfällige Bemerkung
 freche Anspielung, Stichelei, Spitze

Geografische Objekte:

 Sottise (Mauritius), Ortschaft im Norden der Insel Mauritius, ca. 2 km südöstlich von Grand Baie

Siehe auch: